Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Catherine Suire che hanno battuto in finale Barbara Potter e Helena Suková 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Helena Suková (finale)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (quarti di finale)

 Anne Hobbs /  Pascale Paradis (primo turno)
 Jo Durie /  Steffi Graf (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1985